Branchetti – cognome italiano
 Lorenzo Branchetti – attore e conduttore televisivo italiano
 Simona Branchetti – giornalista e conduttrice televisiva italiana